Еремеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Еремеевское сельское поселение — входит в Шекснинский район

Омская область
 Еремеевское сельское поселение — входит в Полтавский район